Pelarrodríguez kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pelarrodríguez (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Pelarrodríguez (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar